Schmidt Ferenc
Schmidt Ferenc (1827–1901) építészmérnök, a Bolyai-kutatás és Bolyai-kiadás vezéralakja.
Schmidt Ferenc (1881–1958) belgyógyász, balneológus
Schmidt Ferenc (1935–2016) vegyészmérnök, politikus, országgyűlési képviselő (1990–1994)
Schmidt Ferenc (1941–2011) politikus, országgyűlési képviselő (1998–2010)
Schmidt Ferenc (1955) Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszttel kitüntetett zászlós, szólista, a Honvéd Együttes férfi karának énekese
Schmidt Ferenc Csicsó (1968) keramikus Balatoncsicsón
hasonló nevűek
Schmidt Franz (1874–1939) zeneszerző

Jegyzetek